Amerikai Egyesült Államok
 Maxwelton (Nyugat-Virginia)
 Maxwelton (Washington)

 Ausztrália
 Maxwelton (Queensland)